Le nom Grote est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Augustus Radcliffe Grote (1841-1903), entomologiste américain d’origine britannique.
 George Grote (1794-1871), historien de l’antiquité anglais.
 Hermann Grote (1882-1951), ornithologue allemand.
 Kurt Grote (1973-), nageur américain, spécialiste des épreuves de brasse.

Homonymie de patronyme